Peter Baláž (Trenčín, 17 de noviembre de 1945) fue un piloto de motociclismo checoslovaco, que estuvo compitiendo en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1970 hasta 1988.

Biografía 
Baláž debutó en el mundo del motociclismo en 1964 compitiendo en competiciones regionales. Debutó en el 1970 en las competiciones de Gran Premio de su país. En 17 años de carrera, tan solo logró puntuar en dos Grandes Premiosː un décimo lugar en el Gran Premio de Yugoslavia de 1975 de 250cc y un octavo lugar en el Gran Premio de Checoslovaquia de 1979 de 125cc.

Baláž es uno de los pilotos más galardonados en las competiciones nacionales. En la época que estuvo activo, consiguió diez títulos nacionales checoslovacos (dos en 125, tres de 250 y cinco de 350cc) y ocho eslovacos (cuatro de 250cc y cuatro de 350cc).

En 1987, Gran Premio de Checoslovaquia sufrió un grave accidente en la aorta de la pierna izquierda, que le exigió en una intervención muy complicada. Aunque siguió compitiendo dos años más, no pudo seguir encima de la moto. Una vez retirado, comenzó a trabajar para corredores jóvenes, como mecánico en un equipo italiano.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Eslovaquia
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha
Nacidos en Trenčín